11/10 kan syfta på:

 11 oktober
 10 november (amerikanskt datumformat)